Blackbird — .

 Blackbird (программирование) — консоль языка JavaScript, для отладки скриптов.
 Lockheed SR-71 (BlackBird) — самолёт.
 Blackbird — песня группы The Beatles.
 Blackbird — песня дуэта Norma John.
 Чёрная птица () — американский мини-сериал 2022 года.